Identity (film), een Amerikaanse film uit 2003
 Identity (televisieserie), Britse televisieserie
 Identity 2.0, een nieuw concept van authenticatie van eindgebruikers op internet

Muziek
 Identity (Zee), een muziekalbum van Zee
 Identity (BoA), een muziekalbum van BoA
 Identity (3T), een muziekalbum van 3T
 Identity (Raghav), een muziekalbum van Raghav
 Identity (Robert Pierre), een muziekalbum van Robert Pierre
 Identity (EP), een EP van Time Is A Thief